

Лисів (Лисув) — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Лисув — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства